

Олешка — річка в межах Чуднівського району Житомирської області

Олешка — село в гміні Здзешовіце Крапковицького повіту Опольського воєводства